Mărinești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Mărinești (Alba), Dorf im Kreis Alba

 in der Republik Moldau
 Mărinești (Florești), Dorf im Rajon Florești
 Mărinești (Sîngerei), Dorf im Rajon Sîngerei